François Deloncle (1856-1922), homme politique français.
 Henri Deloncle (1861-1898), journaliste français, frère du précédent.
 Charles Deloncle (1866-1933), homme politique français, frère des précédents.
 Eugène Deloncle (1890-1944), homme politique français, neveu des précédents.
 Michel Habib-Deloncle (1921-2006), homme politique français, petit-fils de François.